Anne-Lise Reinbold, née le  et morte le , est une conservatrice et archéologue vaudoise.

Biographie
Anne-Lise Reinbold est la fille de Paul Reinbold, médecin, professeur de médecine légale puis de médecine des accidents à l'université de Lausanne entre 1922 et 1945. Formée à l'université de Zurich et diplômée de l'École du Louvre de Paris, Anne-Lise Reinbold est la première femme nommée à la tête d'un musée vaudois.

Entrée au musée cantonal d'archéologie et d'histoire de Lausanne en 1942, elle en devient directrice en 1943. Les déménagements imposés par la guerre pour mettre en lieu sûr les collections la mettront devant la nécessité de procéder à des inventaires précis et lui donneront l'opportunité de redisposer ensuite les objets dans des vitrines entièrement rénovées. Formée en archéologie et en muséologie, compétente en matière de conservation des objets, Anne-Lise Reinbold a le souci de les mettre en valeur et de faire du musée un véritable instrument de travail et de recherche. Ses compétences la font nommer à la Commission cantonale des monuments historiques en 1951. Raoul Wiesendanger lui succède en 1959.

Sources 
 
 Marc-Antoine Kaeser, À la recherche du passé vaudois une longue histoire de l'archéologie, Lausanne, 2000, p. 156 (iconographie)

Références
 

Archéologue suisse (femme)
Conservateur suisse de musée
Étudiant de l'université de Zurich
Élève de l'École du Louvre
Personnalité vaudoise
Personnalité féminine suisse
Naissance en septembre 1906
Décès en octobre 1958
Projet:Valdensia/Articles liés
Décès à 52 ans